Liste over verdens landes BNP pr. indbygger, angivet i US dollar, og beregnet efter enkelte landes købekraftsparitet (eng:purchasing power parity ; PPP). Kun selvstændige lande er nummereret, men ikke-selvstændige territorier er taget med som sammenligningsgrundlag.

Se også 
 Verdens lande
 Verdens landes befolkningsstørrelser
 Verdens landes BNP

Eksterne kilder/henvisninger 
 CIA World Factbook 

BNP pr. indbygger
Makroøkonomi